

Trasporti 

Navetta – categoria di treni in uso sulle linee regionali.
Navetta – tipo di veicolo spaziale

Altro 
 Navetta – attrezzo che contiene il filato per tessere
 Navetta – figura araldica
 Navetta parlamentare – procedura parlamentare
Frank Navetta – chitarrista statunitense
Navetta portaincenso – oggetto liturgico